Acronimul WWF se poate referi la :

 World Wide Fund for Nature (cunoscută anterior sub numele de World Wildlife Fund), o organizație non-guvernmentală pentru conservarea naturii și restaurarea ecologică a mediului natural. 
 WWF, numele anterior al World Wrestling Entertainment, cea mai mare promoție de wrestling din lume.